Miguens ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Miguens (1959–2019), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Carlos Guillermo Miguens Diehl (1893–1944)